Stasiodes är ett släkte av skalbaggar. Stasiodes ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Stasiodes